

Sigle 
 Département du Renseignement et de la Sécurité  – polizia segreta dell'Algeria
 Drag Reduction System  – sistema di riduzione del carico aerodinamico, utilizzato in Formula 1, atto a favorire i sorpassi

Aziende
 DRS Technologies  – azienda statunitense

Codici
 DRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto KLOTZSCHE, Dresda, Germania
 drs – codice ISO 639-3 della lingua gedeo

Televisione 
 DRS – vecchio nome della SRF,  network svizzero pubblico della Svizzera tedesca e romancia